Georg Wirth ist der Name folgender Personen:

* Georg Wirth (Mediziner, 1470) (1470–1524), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 
 Georg Wirth (Mediziner, 1524) (1524–1613), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 
 Georg Wirth (Verleger) (1923–1996), deutscher Verleger